Estación Callao puede hacer referencia a:

Estación Callao, de la línea B de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
Estación Callao, de la línea D de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
Estación Callao, de la línea G de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
Estación de Callao, de la red del metro de Madrid (España).